Tierreich steht für:

 das biologische Reich (Regnum) der Tiere, das Forschungsgebiet der Zoologie
 die Tierwelt bei geografischen Beschreibungen und in der Biogeographie, siehe Fauna

Siehe auch: